Německé jméno Aloisdorf nese více sídel:
 Alojzov – obec v okrese okrese Prostějov
 Aloisov (Kyje) – osada na břehu Kyjského rybníka, v roce 1850 připojena ke Kyjím

Německé názvy sídel v Česku